

Pessoas
William Moulton Marston

Localidades
Moulton (Alabama)
Moulton (Iowa)
Moulton (Texas)

Desambiguação